Tansen peut désigner:

 Tansen (cratère), cratèr de Mercure ; 
 Tansen (film)
 Tansen (musicien), célèbre musicien indianne de la cour d’Akbar ;
 Tansen (Népal), ville du Népal ;
 Tansel Başer, footballeur australien .